Beleznay István (1850–?) római katolikus plébános
 Beleznay István (1892–1954) festőművész, grafikus
 Beleznay István vagy Beleznay Unger István (1902–1963) színész, rendező, színigazgató
 Beleznay István (1909–1950) honvéd tábornok